Questo elenco riporta i fatti avvenuti, raccontati, sottintesi e quante più informazioni si possano ricavare dall'universo fantascientifico di Stargate in ordine cronologico.

Prima dell'Homo Sapiens

Circa 10.000.000.000 di anni fa 
Si formano le galassie, tra cui la Via Lattea e la Galassia di Pegaso. Vi sono anche i primi accenni alla formazione dei pianeti.

Circa 4.450.000.000 di anni fa 
Primi accenni di vita sulla Terra e primi accenni di semplici pesciformi sul pianeta natale degli Alterani, Celestis.

Circa 690.000.000 di anni fa 
Mentre la Terra è scarsamente popolata, da creature acquatiche e anfibie, vi sono già i primi e deboli accenni di vita sul pianeta natale dei Wraith, mentre su Celestis vi sono già i primi animali e delle specie primitive che si svilupperanno poi negli Alterani.

Circa 50.000.000 di anni fa 
 Gli Alterani si evolvono e progrediscono come la prima civiltà umana, raggiungendo un livello simile a quello della Terra nel 2000 d.C., lungo la via per l'ascensione.
 Avviene uno scisma della filosofia di vita tra due fazioni di Alterani. La fazione più numerosa, gli Ori, si porta verso un credo religioso, mentre la fazione minore, gli Antichi, verso la fede nella scienza. Infine, i loro punti di vista divergono a tal punto che i due gruppi iniziano ad opporsi l'un l'altro, culminando con il tentativo degli Ori di distruggere gli Antichi.
 Gli Antichi sopravvissuti si rifugiano nell'Ortus Mallum, luogo d'origine della loro fazione. Qui, lo scienziato Amelius crea l'Arca della verità, per combattere contro gli Ori. Tuttavia, invece di scendere in battaglia, gli Antichi decidono di lasciare la loro galassia e cominciano a cercare una nuova casa. L'Arca viene quindi lasciata sepolta su Celestis.

Circa 50-30.000.000 di anni fa 
 Gli Antichi, dopo decine di migliaia di anni di ricerca, scoprono l'esistenza della Via Lattea, dove infine giunsero e si insediarono, costruendo un vasto impero. Il primo pianeta su cui atterrarono fu Dakara. Tra gli altri insediamenti degli Antichi in questa nuova galassia vi era la Terra che, nella loro lingua si chiama proprio "Terra" (la loro lingua era molto simile al latino).
 In questo periodo, gli Antichi lanciano una nave spaziale automatica con il compito di attraversare le galassie e depositare il primo design conosciuto degli Stargate sui vari pianeti. Un'altra nave, la Destiny la seguì, esplorando i pianeti dove erano stati posizionati gli Stargate.
 Gli Antichi cominciano a posizionare nella Via Lattea una nuova versione di Stargate. Essi colonizzarono molti pianeti e crearono una rete di Stargate estesa su tutta la galassia. Il più antico di questi nuovi Stargate, fu posizionato sulla Terra, in Antartide, proprio prima della formazione dei ghiacci.

Circa 30-10.000.000 di anni fa 
 Furono costruite probabilmente due città-navi spaziali, di cui una situata nella zona dell'odierno Oceano Atlantico. Ogni città possedeva tecnologie come gli anelli trasportatori e come fonte di energia un dispositivo che i terrestri chiameranno poi ZPM.
 Gli Antichi costruiscono un'installazione su P3X-439 dove realizzano un Archivio del Sapere che contiene tutta la loro conoscenza all'epoca della costruzione.

Circa 10-5.000.000 di anni fa 
 Umanoidi della Galassia di Ida, conosciuti come Asgard, cominciano ad esplorare la Via Lattea con le loro astronavi.
 Gli Antichi della Via Lattea furono colpiti da una piaga devastante, probabilmente di origine Ori. Per salvarsi molti tentano di ascendere.
 Atlantide, la città-nave spaziale sulla Terra, capitale degli Antichi nella Via Lattea, parte per la Galassia di Pegaso. Un Antico lasciata indietro, Ayiana, si infettò ben presto e rimane congelata nel ghiaccio antartico.
 Una volta che Atlantide partì, gli Antichi attivarono la super arma di Dakara, nel tentativo distruggere ogni forma di vita nella galassia, piaga compresa, per poi ricreare tutte le forme di vita tranne il virus stesso.
 Gli Antichi ascesi usarono i loro poteri combinati per impedire che gli Ori venissero a conoscenza della presenza di vita sulle galassie della Via Lattea e di Pegaso.
 Gli Antichi si insediarono nella galassia di Pegaso, sul pianeta Lantea, colonizzando diversi mondi e studiando l'evoluzione degli umani negli altri. In questo periodo gli Antichi furono chiamati Lantiani.
 Gli Antichi sperimentano la tecnologia dei mini-droni, aggiornando così l'operatività già estesa dei droni degli avamposti della Via Lattea.
 Gli Ori ascendono e creano, con i loro poteri, una seconda generazione di umani nella loro galassia d'origine. Creano poi il Libro delle Origini, dove è scritto che essi sono dei; essi scoprono infatti di ottenere maggior potere se gli umani li adorano.
 Gli Ori spiegano ai loro seguaci che gli Antichi erano "spiriti maligni" e scrivono sul loro Libro della spaccatura avvenuta tra le due fazioni degli Antichi.
 Gli Ori costruiscono la loro capitale, la Città degli Dei, su Celestis. La Città era il luogo di studio per gli umani che volessero diventare Priori e il luogo dove gli Ori ascesi dimorano permanentemente.
 Diverse generazioni di Priori e di non-credenti cercano le rovine della civiltà precedente l'ascesa degli Ori. Quando i Priori trovano manufatti precedenti all'ascesa dei loro dei, condannano il possessore come eretico e lo conducono alla Città degli Dei per essere messo al rogo. Gli eretici stessi cercano prove per screditare le parole degli Ori e tengono nascosti questi manufatti finché non otterranno le prove per poter insinuare il dubbio anche ai credenti più devoti.
 Umani della galassia degli Ori vengono sparpagliati su diversi pianeti e viaggiano attraverso gli Stargate.

Circa 1.000.000 di anni fa 
 L'avamposto degli Antichi di Proclarush Taonas viene reso inabitabile da un'attività vulcanica anche se l'avamposto stesso rimane intatto, protetto da uno scudo.
 Entità cristalline occupano P3X-562.
 Forme di vita senziente liquide si formano su un pianeta con delle rovine ora sommerse completamente d'acqua.
 Forme di vita simili a scariche d'energia si formano su una luna, M4C-862.

Periodo preistorico

100.000 a.C. 
 Su P3X-888, compare l'ultimo stadio dello sviluppo evolutivo dei Goa'uld, che li porta ed essere senzienti. Usando gli Unas come ospiti e gli Stargate come mezzo di trasporto, si moltiplicarono e diffusero nella Via Lattea.
 Sulla Terra, compare il primo Homo Sapiens. Il suo patrimonio genetico contiene molti elementi che lo lega agli Antichi, al di là della somiglianza fisica.

98.000 a.C. 
Sul pianeta P5C-353, organismi microscopici creano una sfera in cui dormire per 100.000 anni, attendendo che qualcuno li trasporti attraverso lo Stargate del loro pianeta morente. Una volta in contatto con una atmosfera di un pianeta adatto si sarebbero risvegliati.

73.000 a.C. 
Una serie di conflitti scoppiano tra i Goa'uld primordiali per il numero ridotto di Unas da ospitare. La popolazione Goa'uld cala drasticamente.

66.000 a.C. 
La popolazione Unas comincia a prosperare di nuovo. Unas non ospitati vivono in aree remote, prive di parassiti. In ogni caso, gli Unas ospitati sono superiori in ogni aspetto, avendo sviluppato una società primitiva, un linguaggio semplice e l'uso di utensili.

42.200 a.C. 
I Goa'uld formano rapidamente una società prosperosa, aiutati dalla loro memoria genetica. Questa capacità accelerò il loro sviluppo in modo esponenziale.

28.000 a.C. 
 La scoperta di un mondo un tempo controllato dagli Antichi, diede ai Goa'uld un rapido afflusso di tecnologia. P3X-888 viene completamente abbandonato, dove però vivono ancora degli Unas non ospitati, da cui discende Chaka.
 Si forma la leadership dei Goa'uld, guidata da Atok. 
 Una nave Asgard con il suo equipaggio viene messa in animazione sospesa. Tuttavia, i computer di navigazione furono danneggiati e la nave viaggio tra le galassie senza meta, finendo nella Via Lattea.

22.000 a.C. 
 Litigi tra i Goa'uld portano ad una nuova leadership guidata da Apep, figlio patricida di Atok. Apep divise gli eserciti del padre in egual misura, dando il comando di questi ai suoi luogotenenti. In questo modo si assicurò che nessuno di loro sarebbe diventato abbastanza forte da sfidarlo.
 I luogotenenti di Apep erano Ra, Nut, Thoth e i loro servi Osiride, Iside e Bastet. Esse erano leali verso Apep e per un certo tempo vi fu una leadership unita. Durante questa unione i Goa'uld dilagarono nella galassia come una piaga.

19.000 a.C. 
Anubis viene promosso rapidamente di rango attraverso numerose vittorie, che gli valgono il nome di Signore della Morte.

18.000 a.C. 
 Con buona parte della rete degli Stargate mappata, vaste flotte a disposizione e nessun segno degli Antichi, i Goa'uld cominciano a dividersi la galassia.
 Il Goa'uld Thoth riesce a creare un primo Sarcofago rudimentale, usando tecnologie degli Antichi.

17.800 a.C. 
Le capacità come leader di Apep cominciano a scemare e il Goa'uld comincia a dare segni di pazzia. Anubis nel frattempo era diventato il servitore più fidato e premiato di Apep stesso. I figli e le figlie di Apep, incluso Ra, vedono in Anubis il preferito, e nessun altro.

17.500 a.C. 
Determinato a governare i Goa'uld, Anubis uccide Apep e si dichiara Imperatore. Tradito dai suoi nuovi luogotenenti, gli altri Goa'uld uniscono le loro forze per sconfiggere Anubis. Dopo un centinaio di anni, Anubis venne finalmente catturato e infine bandito.

17.400 a.C. 
Ra, una volta sconfitto Anubis, si proclama Signore dei Goa'uld, instaurando la struttura di leadership adottata precedentemente da Apep.

16.000 a.C. 
 Per dividere il territorio ottenuto in millenni di conquiste, Ra crea una casta di Signori del sistema. Da ora in avanti, il sistema di governo rimarrà invariato.
 Osiris, Isis, Tiamat e Yu si uniscono ai Signori del sistema. Goa'uld minori diventano Ba'al, Heru'ur e Setesh

10.000 - 8.000 a.C. 
 Gli umani del pianeta Altaira sviluppano un modo per preservare se stessi in androidi, dopo che la superficie del pianeta divenne tossica.
 Nel 9.000 a.c gli Antichi creano i Wraith come esperimento per raggiungere l'immortalità, ma essi sfuggono al loro controllo.
 Comincia la Guerra Wraith-Lantiani, quando questi cominciano a cibarsi delle popolazioni umane.
 Scienziati Antichi sviluppano le Naniti per sconfiggere i Wraith ma queste esulano dalla loro programmazioni e prendono forma umana. Questi Replicatori si insediarono su Asura. Realizzando il proprio errore gli Antichi inviarono le navi da guerra a bombardare gli Asurani. Credendo di aver distrutto tutti gli Asurani, gli Antichi se ne andarono ma alcuni sopravvissero e cominciarono a ricostruire la loro società.
 I satelliti difensivi vengono costruiti e posizionati come ultima linea difensiva di Atlantide.
 Gli Antichi creano un dispositivo che avrebbe dovuto uccidere i Wraith creando tumori esplosivi ma il piano si rivelò troppo pericoloso per chi si trovava in prossimità del dispositivo, Antichi e umani inclusi.
 Gli Antichi sviluppano il Progetto Arcturus per combattere i Wraith. Il progetto fallisce uccidendo diversi Antichi. In seguito i Wraith giunsero sul pianeta dove ebbe luogo lo sviluppo di quest'arma e gli antichi la attivarono riuscendo a distruggere le navi nemiche ma il generatore dell'arma andò in sovraccarico distruggendo ogni cosa sul pianeta anche gli antichi che lavoravano al progetto.
 Una stazione sottomarina venne costruita per ottenere energia geotermica da Lantea per aiutare Atlantide. La stazione fu apparentemente abbandonata quando cominciò l'assedio dei Wraith.
 Gli Antichi costruiscono un hangar sul pianeta Taranis, dove ormeggiarono una delle loro navi da guerra danneggiate, sopra un super vulcano da cui l'hangar stesso ricava energia.
 Gli Antichi creano un luogo chiamato "Santuario" dove essi potessero nascondersi dai Wraith dentro un campo di dilatazione temporale. Il tempo infatti passa 250 volte più veloce che all'esterno, permettendo a coloro che sono all'interno di avere il tempo per ascendere.
 Uno dopo l'altro, i mondi degli Antichi cadono nelle mani dei Wraith. Gli Antichi cominciano ad abbandonare le loro città, inclusa quella sul pianeta Athos.
 Una nave degli Antichi con uno ZPM viene catturata dai Wraith, i quali usano lo ZPM per alimentare un dispositivo di clonazione che permetterà ai Wraith di sopraffare gli Antichi grazie alla superiorità numerica.
 Una nave da guerra Antica perde contatto con la base e perse gli scudi dopo un attacco dei Wraith. Quando gli Antichi si rendono conto che il motore emette radiazioni mortali abbandonano la nave, lasciandola orbitare attorno ad una stella.
 Gli Antichi cominciano a nascondere gli ZPM in tutta la galassia.
 La nave da battaglia Antica Aurora fu danneggiata lontano da Atlantis, così l'equipaggio si mise in stasi per il lungo viaggio fino a Lantea.
 La dottoressa Elizabeth Weir di un futuro alternativo viene recuperata dall'oceano di Lantea, dopo aver viaggiato per errore indietro nel tempo dal 2004, con un Jumper. Ad Atlantide diviene amica di Janus che programmò Atlantide in modo che si inabissasse se i livelli di energia sarebbero divenuti critici, bloccò l'accesso ad Atlantide da tutti gli altri Stargate tranne quello della Terra e fece delle modifiche perché gli ZPM fossero usati in sequenza e non in parallelo. Janus infine mette in stasi la dottoressa perché possa svegliarsi ogni 3.300 anni per cambiare ZPM. La Weir verrà trovata dalla spedizione su Atlantide 10.000 anni dopo.
 La guerra tra i Wraith e gli Antichi giunge al punto che Atlantide è costantemente sotto assedio. Gli Antichi decidono di lasciare Atlantide per la Terra, attraverso lo Stargate. Atlantide viene inabissata per preservala. Nel frattempo gli Antichi trovano sulla Terra una forma di vita intelligente abbastanza primitiva, in grado di ridare vita, un giorno, alla loro grande civiltà. A questo punto, alcuni Antichi decidono di passare il resto della vita con i nativi della Terra, altri attraversarono lo Stargate e altri ancora ascesero.
 Gli Antichi sulla Terra cominciarono ad influenzare il linguaggio e la mitologia del futuro Impero romano e i miti della Grecia; la loro ricerca dell'ascensione formarono le basi del Buddismo. Molti Antichi continuarono ad usare la rete degli Stargate e formarono l'Alleanza delle quattro grandi razze, con i Nox, i Furling e gli Asgard. Questa alleanza durò per secoli.

Periodo storico

8.000 - 3.000 a.C. 
 Gli Asgard, un tempo alleati degli Antichi, si dichiarano nemici dei Signori del sistema Goa'uld. Per i Goa'uld fu l'ennesimo pretesto per conquistare nuovi territori ma lo scontro con gli Asgard fu peggiore di quello che credevano e furono costretti a ritirarsi.
 In seguito i Signori del sistema lanciano un massiccio attacco contro gli Asgard e i Furling. I Goa'uld colpiscono con sorpresa ed ottengono dei benefici iniziali ma negli anni seguenti sia i Furling che gli Asgard risposero con fermezza. Questi ultimi colpiscono più duramente ma non con troppa pressione, non realizzando a pieno che tipo di minaccia siano i Goa'uld.
 Ra, gravemente ferito, sfugge agli Asgard, rifugiandosi in un sistema alieno. Qui trova un mondo abitato da una estesa popolazione primitiva che si piegano alla sua divinità. Questo mondo, la Terra, contiene un vasto numero di nativi, molto adatti ad essere ospiti e più facili da guarire rispetto agli Unas. Una volta trasferito il simbionte nel corpo di un ragazzo egiziano, Ra viene infuso da vigore e vitalità nuovi, comprendendo che gli umani sono l'ospite più ideale per i Goa'uld. Quindi, trasportando uno Stargate a bordo della sua nave e posizionandolo in Egitto, Ra reclama il mondo dei Tau'ri come proprio.
 Ra istituisce un rituale per i Signori del sistema, concedendo loro di visitare il mondo dei Tau'ri e prendere dei discepoli da portare sui loro mondi per essere allevati. Nel tentativo di massimizzare il numero di potenziali schiavi, i poteri dei Signori del sistema furono estesi, permettendo loro di possedere interi mondi, come Chulak.
 Ra divide la Terra con linee geografiche, affermando che nessun Signore può entrare nel territorio altrui. Un numero significativo di Goa'uld aumenta il suo potere durante questo periodo ed essi hanno influenzato la mitologia e la storia dei Tau'ri.
 I Goa'uld usano i Tau'ri come stampo per creare l'ospite perfetto, chiamato Jaffa, che serve come incubatrice per le larve Goa'uld. Per assicurarsi la loro lealtà, i parassiti danno ai Jaffa dei vantaggi fisici ed essi morirebbero senza un simbionte.
 Telchak perfeziona il Sarcofago originale per usarlo sugli umani. Il risultato dava ai Signori del sistema una sorta di immortalità ma, a lungo andare, crea una dipendenza. Il sarcofago era in grado di riportare in vita coloro che erano appena morti.
 Setesh (Seth), Osiride e Iside tentano, senza successo, di assassinare Ra. Questo toglie i tre dello status di Signori del sistema e li condanna ad un'eternità di sofferenza, costringendoli alla rimozione dei simbionti dagli ospiti e inserendoli in vasi canopi. Setesh, tuttavia, riesce a nascondersi.
 Gli ultimi Antichi rimasti muoiono o ascendono.
 Omoroca, un individuo femminile degli Oannes, giunge sulla Terra (influenzerà i Babilonesi) per impedire ai Goa'uld di avere una dominazione completa sull'umanità. Il Goa'uld Belus la uccise e probabilmente ciò influenzò la futura ribellione umana.
 I Tau'ri comprendono la verità sulla loro schiavitù. Gli umani così attaccano i Goa'uld, sopraffacendo i guerrieri Jaffa, uccidendo diversi Goa'uld stessi e seppellendo lo Stargate. Nonostante la perdita dei Tau'ri fosse un grande affronto per Ra, la lotta continua con gli Asgard richiede la sua attenzione. Con il passare del tempo, gli umani dimenticarono il loro passato.
 Con l'aiuto del Daniel Jackson della linea temporale alternativa, l'SG-1 di una seconda linea temporale e i ribelli egiziani contro Ra, sconfiggono il Goa'uld e la sua oppressione.
 I Sodan, una fazione di Jaffa, si ribellano contro il Goa'uld Ishkur e ottengono la libertà, rifugiandosi su un pianeta nascosto degli Antichi.

Linea temporale alternativa 
 L'SG-1 di un'altra linea temporale viaggia indietro nel tempo per rubare uno ZPM a Ra. La squadra ha successo ma rimane intrappolata in quel periodo storico. Tenta così di dare il via alla ribellione contro Ra che però fallisce e tutti i membri della squadra rimangono uccisi, ad eccezione di Daniel Jackson.
 Ra lascia così la Terra, portando con sé lo Stargate. In questo modo il programma Stargate non ebbe mai inizio.

1.000 a.C. 
Su Langara, un cataclisma provocato dal Naquadriah uccide il Goa'uld Thanos, lasciando così liberi i nativi del pianeta.

Epoca dell'Impero romano

1 d.C. 
 La regina Goa'uld, Egeria, depone le uova dei Tok'ra, un gruppo di simbionti opposti ai Signori del sistema. Ra, dopo aver scoperto tutto ciò, la condanna all'"eterna dannazione" in un vaso di stasi.
 Hathor, regina di Ra, è posta in un sarcofago in Messico.

8 d.C. 
La nave da trasporto dei Sekkari si schianta su M35-117.

Linea temporale alternativa 
La spedizione della Destiny di una linea temporale alternativa, colonizza il pianeta Novus.

109 
I Signori del sistema rinnovano il loro assalto contro gli Asgard e i Tok'ra. La battaglia è cruenta e, per la prima volta, i Goa'uld fanno progressi nella guerra contro i più avanzati Asgard.

Epoca medievale

Anno sconosciuto 
In questo periodo (epoca medioevale) Sokar deporta una piccola popolazione cristiana attraverso lo Stargate situato in Antartide. Sul nuovo pianeta, costringe poi questa popolazione a cedere dei nuovi ospiti per i Goa'uld ogni mese, facendo leva sul loro terrore per gli Unas.

500 
 Merlino, comprendendo la minaccia degli Ori, rinuncia alla sua ascensione e torna alla forma umana, sviluppando un'arma in grado di uccidere gli esseri ascesi, l'arma di Merlino. In forma umana, Merlino mantenne le sue conoscenze e i suoi poteri che facevano dell'Antico uno degli esseri più potenti dell'epoca sulla Terra.
 Merlino ristabilsce Avalon sulla Terra.
 Merlino sviluppa un dispositivo, chiamato Dispositivo di sfasamento di Merlino, o "Mantello di Artù", per nascondere se stesso in una dimensione alternativa dove sviluppare la sua arma in segreto, lasciando supporre che fosse asceso. Quando lascia la Terra, lascia il dispositivo ad Avalon.
 Merlino comincia viaggiare su altri pianeti, tutti relativi a Re Artù e ai suoi Cavalieri, incluso un pianeta chiamato Camelot, dove costruisce il suo santuario e lasciò i suoi libri di ricerca, documenti storici e profezie. Merlino proteggette la biblioteca e l'arma anti-ascesi con sofisticato sistema di sicurezza.
 Gli Antichi ascesi inviano Morgana ad osservare Merlino, per paura che potesse avere successo nel costruire un dispositivo in grado di distruggere gli esseri ascesi. Morgana trova Merlino su Camelot, distrugge l'arma e preserva Merlino in stasi, per scongiurare un futuro pericolo da parte degli Ori.
 Morgana stabilisce una rete privata di Stargate per nascondere Merlino e le sue conoscenze. Prepara inoltre degli indizi in modo che Artù e i suoi cavalieri possano scoprire dov'è nascosto Merlino ma nessuno di essi ha successo nelle ricerche.

976 
 Gli abitanti di P7J-989 causano una catastrofe biologica che stermina tutte le forme di via del pianeta. Alcuni di essi vengono ibernati dentro ad alcune macchine per la realtà virtuale. Sono controllati dal Guardiano, il creatore di tali macchinari.

1000 
 Anubis si scontra con Telchak che viene sconfitto. Anubis cerca il dispositivo degli Antichi che servì come base per realizzare i Sarcofagi ma non lo trova perché Telchak l'ha nascosto in quello che oggi è l'Honduras.
 Anubis viene bandito dall'Impero Goa'uld dagli altri Signori del Sistema. Riesce ad ascendere ingannando Oma Desala ma gli Antichi ascesi lo puniscono, rimandandolo indietro, in una forma a metà strada tra i due piani d'esistenza.
 Gli Asgard diventano fisicamente incapaci di produrre cellule attraverso la meiosi (riproduzione sessuata). Da ora in avanti le entità Asgard vengono spostate di volta in volta in semplici corpi ottenuti attraverso la mitosi (clonazione, riproduzione asessuata).

1004 
La Confederazione dei Genii viene creata da umani nella galassia di Pegaso.

1098 
I Furling terraformano il pianeta Madrona.

Epoca rinascimentale

1504 
Il Consiglio degli Anziani viene formato da dei ragazzi non più che venticinquenni su M7G-677.

1565 
Nasce su Gaia Ohper che, quando incontrerà l'SG-1, sarà conosciuto per essere il più vecchio dei Nox.

1600 
L'Antico asceso Orlin aiuta gli abitanti del pianeta Valona, consegnando loro la conoscenza per costruire un'arma per combattere i Goa'uld. Dopo aver sconfitto i Goa'uld, i Valoniani usano però la loro arma contro altri mondi, scatenando l'ira degli Antichi ascesi che distruggono la loro civiltà. In seguito puniscono Orlin obbligandolo a vivere in solitudine su Valona.

1700 
Il Goa'uld Apophis uccide il suo rivale Shak'ran e prende il controllo dei suoi domini.

Epoca moderna

1795 
Nasce Saroosh, l'ospite del Tok'ra Selmak prima di Jacob Carter.

1805 
Su Arkhan, un essere sconosciuto, probabilmente Janus, giunge con la sua macchina del tempo, dopo aver viaggiato avanti e indietro nel tempo di almeno altri 200 anni. Su una colonna di pietra incide ciò che ha scoperto sul futuro ma lo scrive in lingua Antica, in modo che i locali non possano leggere il suo messaggio.

1854 
Nella galassia di Pegaso, i Wraith cominciano un ciclo di ibernazione.

1864 
Bra'tac nasce sul pianeta Chulak.

1895 
I Tok'ra Jolinar, in Rosha, e Lantash, in Martouf, si accoppiano.

1899 
 Su un pianeta sotto il controllo di Cronus, nasce Teal'c, che sarà il Primo di Apophis, dopo Bra'tac.
 Il Primo di Apophis, Bra'tac, nasconde uno speciale Aliante della morte di design unico.

Novecento

1906 
Una spedizione archeologica tedesca a Giza, scopre il DHD; tuttavia, non compresero mai cosa fosse e a cosa servisse.

1928 
Il professor Langford, padre della dottoressa Cathrine Langford, guida una spedizione archeologica a Giza, scoprendo una larga pietra circolare che copriva un dispositivo circolare, lo Stargate, sotto di esso. La spedizione di Langford trova inoltre diversi piccoli artefatti, incluso un medaglione con inciso l'Occhio di Ra, che la portò sempre come porta fortuna.

1929 
Il colonnello Cameron Mitchell viaggia indietro nel tempo per ripristinare la linea temporale.

1931 
La spedizione guidata da Stewart trova una piccola piramide, diversi chilometri dall'odierna El Cairo. Gli uomini della spedizione trovarono diversi artefatti, inclusi dei vasi canopi di 10.000 anni prima, in cui furono rinchiusi Osiride e Iside. La nave che trasporta i manufatti negli Stati Uniti affonda al largo del New Jersey. Il vaso di Iside viene danneggiato, provocando la morte del Goa'uld, mentre quello di Osiride rimane intatto, preservando il simbionte. Quando i membri della spedizione aprirono la tomba, furono esposti a spore che causarono la morte entro pochi anni.

1938 
Nasce Jacob Carter.

1939 
 Il mercantile Achilles trasporta lo Stargate dall'Egitto agli Stati Uniti, per impedire che i nazisti se ne impossessassero.
 Ba'al viaggia nel tempo per affondare l'Achille nel tentativo di impedire che i Tau'ri recuperino lo Stargate, ma viene infine ucciso dal colonnello Mitchell di una linea temporale alternativa.

1945 
 Ricercatori americani attivano lo Stargate. Il dottor Ernest Littlefield, fidanzato di Catherine Langford, viaggia attraverso il dispositivo e rimase disperso durante l'esperimento per un mal funzionamento del DHD dello Stargate d'arrivo. I militari cancellano l'esperimento e lo Stargate viene spostato in un deposito segreto.
 Dopo la seconda guerra mondiale, l'Unione Sovietica si impossessa del DHD che i tedeschi avevano trovato a Giza e che attivava lo Stargate posseduto dagli americani.
 Nasce il generale Hank Landry.

1952 
 Il 20 ottobre, a Chicago, nasce il colonnello Jack O'Neill.
 Gli Orbaniani creano le naniti come mezzo per acquisire conoscenza. Ai bambini vengono dati milioni di naniti alla nascita, che permettono loro di apprendere rapidamente una vasta conoscenza.

1956 
 Nasce il comandante della Odyssey Ian Davidson.
 Nasce il comandante della Apollo Abraham Ellis.
 Nasce il comandante della Prometeo William Ronson.

1957 
Nasce il maggiore Charles Kawalsky.

1958 
Nasce il colonnello Harry Maybourne.

1959 
 Nasce il sergente Siler.
 Nasce il colonnello Chekov.
 Nasce Simeon.

1960 
Nasce il comandante della Odyssey Paul Emerson.

1961 
Nasce il maggiore Louis Ferretti.

1964 
 Nasce il sergente Walter Harriman.
 Nasce il colonnello David Dixon.

1965 
L'8 luglio, nasce a New York, Daniel Jackson.

1967 
Nasce Radek Zelenka.

1968 
 Il 29 dicembre, nasce, negli Stati Uniti, Samantha Carter.
 Nasce il dottor Rodney McKay.
 Nasce il colonnello Everett Young.
 Nasce il dottor Bill Lee.

1969 
 Lo Stargate si attiva nello stesso momento in cui avviene un'eruzione solare, trasportando l'SG1 indietro di 30 anni. 
 Nasce Paul Davis.

1970 
 Nasce ad Auburn, Kansas, il colonnello Cameron Mitchell.
 Nasce il tenente colonnello John Sheppard.
 Nasce la dottoressa Elizabeth Weir.
 Nasce il maggiore Evan Lorne.

1971 
Il dottor Nicholas Ballard scopre un teschio di cristallo in Belize che lo trasporta in un altro pianeta dove incontra alieni giganti.

1972 
Nasce il tenente Laura Cadman.

1973 
 Daniel Jackson, all'età di otto anni, assiste alla morte dei suoi genitori, Claire e Melburn Jackson, schiacciati da una lastra di pietra egiziana al museo d'arte di New York.
 Nasce Adam Brody.

1974 
Nasce Carolyn Lam.

1975 
 Nasce Peter Kavanagh.
 Nasce Dale Volker.

1976 
 Nasce Peter Grodin.
 Nasce Kiva.

1977 
Nasce Lindsey Novak.

1978 
 Nasce la dottoressa Kate Heightmeyer.
 Nasce il sergente Spencer.

1979 
Nasce Hunter Riley.

1980 
 Nasce Bates.
 Lo Stargate del pianeta Novus smette di accettare il segnale d'entrata da parte di altri Stargate.

1982 
 Il progetto Stargate giunge sotto la sorveglianza del generale W. O. West e viene portato in una base alle Cheyenne Mountain, Colorado Springs, Colorado. A Catherine Langford viene data la completa autonomia nel progetto, anche se sotto stretta sorveglianza della United States Air Force.
 Il team di ricerca della dottoressa Langford comincia a sviluppare un sistema computerizzato in grado di dialogare con lo Stargate.
 L'allora capitano Jack O'Neill e l'allora tenente Charles Kawalsky partecipano ad una missione in Germania dove il colonnello John Michaels rimane ucciso in azione.

1983 
 Nasce il tenente Tamara Johansen.
 Nasce il tenente Matthew Scott.
 Nasce il sottotenente Vanessa James.

1984 
 Lo scienziato Asgard Loki viene scoperto mentre svolge esperimenti senza morale sui Tau'ri (da qui, i rapimenti alieni). Loki viene privato del suo rango e bandito dall'Alto Consiglio Asgard.
 Nasce Eli Wallace.

1985 
 Nasce Cassandra.
 Nasce Rya'c, il figlio di Teal'c.

1986 
 Su Langara, i Kelowniani scoprono un antico tempio dei Goa'uld con delle scritture incise; nel tempio trovano artefatti, una sostanza chiamata Naquadria e un dispositivo, chiamato Stargate.
 Nasce Chloe Armstrong.

Avvio Programma Stargate 
La seguente è la linea temporale dell'ambientazione di Stargate e dei suoi spin-off:

1992 
 I dottori Gary Meyers e Barbara Shore cominciano a tentare di attivare lo Stargate.
 L'allora capitano Samantha Carter comincia a studiare la tecnologia dello Stargate.

1995 

 Un team di viaggiatori ha successo nel primo viaggio intergalattico nella storia degli umani della Terra, raggiungendo Abydos. Lì, la squadra affronta il Goa'uld Ra, uccidendolo.
 I Signori del sistema cominciano una terribile battaglia per prendere il posto di Ra come Signore dei Goa'uld.

1996 
 Apophis, Cronus, Ba'al e Heru'ur emergono come nuovi Signori del sistema.
 Probabilmente in questo periodo, Jonas Quinn viene reclutato dal suo mentore, il dottor Kieran, nel progetto Naquadria kelowniano.

Nascita squadra SG-1

1997 

 Un mese prima l'inizio del Programma Stargate, il generale George Hammond pianifica il suo pensionamento.
 Avvenimenti di due-terzi della 1ª stagione di SG-1.

1998 
 Avvenimenti dell'ultimo terzo della 1ª stagione di SG-1.
 Avvenimenti di due-terzi della 2ª stagione di SG-1.
 I Wraith attaccano Sateda, uccidendo tutti gli abitanti tranne 300 persone che si salvano, tra cui vi è Ronon Dex.

1999 
 Avvenimenti dell'ultimo terzo della 2ª stagione di SG-1.
 Avvenimenti di due-terzi della 3ª stagione di SG-1.

2000 
 Avvenimenti dell'ultimo terzo della 3ª stagione di SG-1.
 Avvenimenti di due-terzi della 4ª stagione di SG-1.

2001 
 Avvenimenti dell'ultimo terzo della 4ª stagione di SG-1.
 Avvenimenti di tre-quarti della 5ª stagione di SG-1.
Il Goa'uld Qetesh viene rimosso dal corpo di Vala Mal Doran.

2002 
 Avvenimenti dell'ultimo quarto della 5ª stagione di SG-1.
 Avvenimenti di metà della 6ª stagione di SG-1.

2003 
 Avvenimenti della seconda metà della 6ª stagione di SG-1.
 Avvenimenti di metà della 7ª stagione di SG-1.

Partenza Spedizione su Atlantide

2004 

 Avvenimenti della seconda metà della 7ª stagione di SG-1.
 Avvenimenti di metà della 8ª stagione di SG-1.
 Avvenimenti di metà della 1ª stagione di Atlantis.

2005 
 Avvenimenti della seconda metà della 8ª stagione di SG-1.
 Avvenimenti di metà della 9ª stagione di SG-1.
 Avvenimenti della seconda metà della 1ª stagione di Atlantis.
 Avvenimenti di metà della 2ª stagione di Atlantis.
 Comincia la guerra con gli Ori.

2006 
 Avvenimenti della seconda metà della 9ª stagione di SG-1.
 Avvenimenti di metà della 10ª stagione di SG-1.
 Avvenimenti della seconda metà della 2ª stagione di Atlantis.
 Avvenimenti di metà della 3ª stagione di Atlantis.

2007 
 Avvenimenti della seconda metà della 10ª stagione di SG-1.
 Avvenimenti di Stargate: L'arca della verità.
 Avvenimenti della seconda metà della 3ª stagione di Atlantis.
 Avvenimenti di metà della 4ª stagione di Atlantis.
 L'indirizzo con 9 simboli viene scoperto nel database di Atlantide.
 La base Icarus viene costruita dai Tau'ri, sul pianeta Icarus, per studiare come raggiungere il luogo indicato dall'indirizzo con nove simboli.

2008 
 Avvenimenti della seconda metà della 4ª stagione di Atlantis.
 Avvenimenti di metà della 5ª stagione di Atlantis.
 Avvenimenti di Stargate: Continuum.

Scoperta della Destiny

2009 

 Avvenimenti della seconda metà della 5ª stagione di Atlantis.
 Avvenimenti della 1ª stagione di Universe.
 Avvenimenti di metà della 2ª stagione di Universe.

Linea temporale alternativa 
Parte degli avvenimenti di Stargate: Continuum.

2010 
Avvenimenti della seconda metà della 2ª stagione di Universe.

Linea temporale alternativa 
I Goa'uld sono sconfitti e la Terra è membro della Confederazione degli Aschen che cercano di impossessarsi del pianeta, eliminando lentamente i terrestri con armi genetiche. L'ex SG-1 tenta di inviare nel passato un messaggio per impedire la futura alleanza con gli Aschen.

2013 
Al di là di disastri o imprevisti, l'equipaggio della Destiny dovrebbe risvegliarsi dal periodo di stasi.

2015 
Se non curata in tempo, il tenente Johansen comincia a mostrare i primi sintomi della sclerosi laterale amiotrofica.

2032

Linea temporale alternativa 
Nasce Jade O'Neill, figlia di Jack O'Neill e Samantha Carter.

2034

Linea temporale alternativa 
Il non più maggiore Evan Lorne è il comandante del Comando Stargate.

2089 
L'SG-1 arriva nel futuro dopo che lo Stargate si è attivato contemporaneamente ad un brillamento solare. Qui, Cassandra usando un braccialetto (con la stessa funzione di un DHD) rimanda la squadra indietro fino al 1999.

2130 
Viene previsto che l'orbita del pianeta Edora passa molto vicino ad una fascia di asteroidi, provocando una pericolosa e potenzialmente mortale pioggia di meteoriti.

Circa 50.000 d.C.

Linea temporale alternativa 
Nel tentativo di tornare su Atlantide, il colonnello John Sheppard finisce 48.000 anni dopo la sua epoca, per colpa di un brillamento solare. Con l'aiuto di un ologramma di Rodney McKay, Sheppard riesce a tornare indietro.

Note

Collegamenti esterni 
La cronologia di Stargate su stargate.wiki

Stargate
Stargate